Leonar bezeichnet

 Café Leonar, Café mit jüdischer Geschichte, siehe Grindel (Hamburg)#Heute
 Leonar-Werke (Leonar AG; Hauff & Co. GmbH; Hauff-Leonar-AG), 1885 als Leonarwerke Arndt & Löwengard in Hamburg-Wandsbek gegründete Foto-Fabrik, 1938 „arisiert“, 1965 von Agfa übernommen

Siehe auch
 Leonard
 Leonhard
 Leonhardt